Statistieken die betrekking hebben op de A1GP, een raceklasse voor auto's die in 2005 is opgezet als een tegenhanger van de Formule 1.

Bijgewerkt tot en met 30-11-2020.